Вака:
 Вака — японский средневековый поэтический жанр.
 Вака — каноэ маори.
 Вака — название племени у жителей островов Кука.
 Вака — село в Грузии. Находится в Хашурском муниципалитете края Шида-Картли.
 Вака — одно из названий древнего города майя, ныне Эль-Перу в Гватемале.
 Вака — адамава-убангийский народ, населяющий восточные районы Нигерии.
 Вака — адамава-убангийский язык подсемьи адамава.
 Вака или Уака — священные места инков и других индейцев Южной и Центральной Америки.

Персоналии 
 Вака, Барон — науруанский политик и композитор, президент Науру (2013—2019).
 Вака де Кастро, Кристобаль (1492—1566) — испанский колониальный чиновник, губернатор Перу.
 Вака, Даниэль (род. 1978) — боливийский футболист, вратарь.
 Вака, Леонардо (род. 1995) — боливийский футболист.
 Вака, Майкл (род. 1991) — американский профессиональный бейсболист.
 Вака, Педро (род. 1961) — боливийский велогонщик.
 Вака, Рамиро (род. 1999) — боливийский футболист.
 Вака, Хоселито (род. 1982) — боливийский футболист.
 Вака, Эддер (род. 1985) — эквадорский футболист, полузащитник.
 Кабеса де Вака, Альвар Нуньес — испанский конкистадор, парагвайский губернатор.

См. также 
 Уака (значения)